Bernart ist der Name von:

 Bernart de Ventadorn (* 1130–1140; † 1190–1200), Troubadour, Komponist und Poet

Bernart ist der Familienname folgender Personen:

 Mechthild Bernart (* 1948), deutsche Pädagogin und Zisterzienserin
 Yvonne Bernart (1965–2010), deutsche Soziologin

Siehe auch:
 Bernard
 Bernaert